Carambole kan syfta på:

 Carambole (biljard) – en form av biljard
  Carambole (bok) – en roman av Håkan Nesser i serien om Van Veeteren
 Carambole (film) – en långfilm baserad på romanen
 Carambole (företag) – ett tidigare företag uppköpt av Active 24

Se aven
 Carambola – en frukt som även kallas stjärnfrukt